Flexão
Flexão de perna
Flexão da mão
Ou ainda:
Flexão (física)
Flexão (linguística)
Flexão de gênero
Flexão dos adjectivos
Flexão (anatomia)
Flexão nórdica

Desambiguação